Сита:

 Сита — персонаж древнеиндийского эпоса «Рамаяна», супруга бога Рамы.
 (244) Сита — астероид, открытый в 1884 году, назван в честь Ситы.
 Сита, Олив Лембе ди (род. 1976) — супруга четвёртого президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы.
 Сита Тхакурани — кришнаитская святая и гуру.

Топонимы

Латвия 
 Сита — посёлок в Латвии.
 Сита — железнодорожная станция в Латвии.

Россия 
 Сита — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края России.
 Сита — железнодорожная станция в Хабаровском крае.

Водные объекты 
 Сита — река в Латвии, приток Педедзе.
 Сита — озеро на границе Белоруссии и Латвии в бассейне реки Друйка.
 Сита — река в Хабаровском крае, бассейн Амура.

Другое 
 Сита — ударный кратер на обратной стороне Луны.